Molekulska formula -{C11H10O4}- se može odnositi na:

 Citropten
 Eugenin
 Skoparon